Роман Аркадьевич Каплан (; 23 декабря 1937, Ленинград — 18 ноября 2021, Майами) — советский и американский , , , создатель и владелец ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке.

Биография 
Родился в Ленинграде. Мать была из Ростова-на-Дону, а отец из небольшого местечка под Киевом. Оба они были музыкантами.

У Романа есть брат-близнец Анатолий, который стал геологом. Когда началась Великая Отечественная война, дети с матерью остались в Ленинграде и попали в блокаду. Роман был совсем малышом, но у него сохранились детские воспоминания о блокаде — лютые холодные зимы, страшный голод. Они жили в одной комнате; чтобы согреться, сожгли все свои книги и мебель.

Окончил Академию художеств и Институт иностранных языков, работал экскурсоводом в Эрмитаже. Окончив аспирантуру в Инязе, остался там преподавать и освоил профессию синхронного переводчика. Владел английским, немецким и французским языками, неплохо знал польский и иврит и долгие годы изучал латынь.

Дружил с Довлатовым, Бродским, Аксёновым.

Эмиграция 
В 1972 году вместе с родителями и братом эмигрировал в Израиль, где недолго преподавал американскую словесность, после чего обосновался в США.

В Нью-Йорке в первое время трудился швейцаром, затем работал в художественной галерее Нахамкина: «В 6 часов наша галерея закрывалась, но никто не хотел расходиться. Я жил напротив, и все художники шли ко мне. Каждый день». Жена Каплана Лариса, подавала гостям к столу, мыла посуду… Через семь лет Лариса вконец измучилась и как-то в сердцах бросила мужу: «Если ты хочешь кормить и поить своих друзей каждый вечер, открой ресторан».

В декабре 1986 года Роман Каплан основал на Манхэттене в Нью-Йорке ресторан «Русский самовар».

Помимо гастрономической деятельности Каплан занимался переводами русской поэзии.

Награды 
 Почётный диплом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (2021, посмертно).

Примечания

Ссылки 
 Роман Каплан о себе, Самоваре, Бродском, Барышникове и многих других. Видео-интервью на портале RUNYweb.com — Русский Нью-Йорк онлайн
 Роман Каплан на сайте Snob.ru
 Миссия Романа Каплана
 Отечество нам «Русский самовар»
 Интервью Владимиру Паперному 
 Слухи об уходе Романа Каплана из «Русского самовара» оказались… слухами

Выпускники Московского лингвистического университета
Русские эмигранты третьей волны в США